Les termes siège de Collioure ou bataille de Collioure peuvent faire référence à l'un de ces évènements :

 Siège de Collioure (1642) un épisode de la guerre des faucheurs, durant la guerre de Trente Ans
  en 1793
 Siège de Collioure (1794)